Scott Champagne, född 30 maj 1983 i Cornwall, Ontario i Kanada, är en kanadensisk före detta ishockeyspelare. Under sin karriär spelade han för en lång rad klubbar över hela världen, bl.a. Nybro Vikings IF i Hockeyallsvenskan och Totempo HvIK i danska AL-Bank Ligaen. Champagne spelade även i tyska andra ligan DEL2, Asia League Ice Hockey och EIHL.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1983
Idrottare från Ontario
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Cornwall Colts
Spelare i EHC Klostersee
Spelare i Eispiraten Crimmitschau
Spelare i Gloucester Rangers
Spelare i Hvidovre IK
Spelare i Nottingham Panthers
Spelare i Ravensburg Towerstars
Spelare i Rungsted Seier Capital
Spelare i Sheffield Steelers
Spelare i Texas Wildcatters
Spelare i Tohoku Free Blades
Spelare i Belfast Giants
Spelare i Nybro Vikings